Colegul meu de sală e o maimuță (în ) este un serial de animație american creat de Julie McNally-Cahill și Timothy Cahill pentru Cartoon Network și produs de Cartoon Network Studios. Serialul urmărește pe Adam Lyon, un băiat care este transferat la Școala Gimnazială Charles Darwin, frecventată de animale, după ce numele de familie i-a fost din greșeală trecut ca "Lion" (leu), și aici se împrietenește cu un maimuțoi pe nume Jake.

Serialul a fost difuzat între 26 decembrie 2005 și 27 noiembrie 2008, și a durat patru sezoane și 56 de episoade. A fost nominalizat la patru Premii Annie și a câștigat un Premiu Emmy.

Personaje 
 Adam Lyon 
Deși Adam Lyon de 12 ani, este singura ființă umană de la școala lui (ceea ce ceilalți copii umani din cartier consideră că este foarte ciudat), el încearcă din răsputeri să se adapteze. Lui Adam îi lipsește "spiritul junglei", fapt care uneori îl dezavantajează, dar agerimea minții și cunoștințele sale acumulate prin învățare, îl ajută să conviețuiască cu colegii săi din junglă.

 Jake Maimuță 
Jake este o maimuță energică și aventurieră, care devine imediat cea mai bună prietenă a lui Adam. Jake este un prieten adevărat care ar face orice pentru a-l scoate pe Adam din bucluc, deși, de multe ori, el e cel care-i bagă pe amândoi în bucluc.

 Slips Pitonul 
Relaxat și plăcut, Slips este un elev cu rezultate sub posibilitățile sale. Visător în plină zi, extrem de credul, ceea ce-l face să fie o sursă constantă de dezinformare.

 Ingrid Girafa 
Ingrid domină de la înălțime restul clasei, dar înălțimea sa nu face decât să-i mărească sentimentul de nesiguranță pe care-l are, încercând cu disperare să se amestece în peisaj. Girafă timidă și drăguță, Ingrid este întotdeauna gata să-și ajute un prieten aflat la ananghie.

 Virgil "Bull" Rechinowschi 
Durul școlii! Bull Rechinowski este un rechin-bivol căruia îi place să-i bată pe copiii mai mici și să le fure mâncarea. Totuși, prezența lui care intimidează, este echilibrată de o voce pițigăiată și stridentă, care reduce impactul amenințărilor sale verbale.

 Directorul Brotac 
Ca administrator strict, dar corect, Directorul Brotac conduce școala cu o mână de fier, ceea ce e destul de remarcabil, având în vedere c-ar putea fi ușor strivit sub copite de cei mai mulți dintre elevii săi!

 Antrenoarea Gușă 
Antrenoarea Gușă este profesoara de gimnastică cu o voce tăioasă, care-și ține orele din micul acvariu în care trăiește. Deși e foarte drăguță, Antrenoarea Gușă nu-i o papă-lapte și nu ezită niciodată să-i facă probleme lui Adam, dacă nu face exercițiile ca și colegii săi.

 D-ra Cameleon
D-ra Cameleon este profesoara de teatru și de arte. Ține orele stând pe un băț sub lampa ei călduroasă. E ea însăși o regină a dramei, așa că se înțelege de ce regizează toate piesele de teatru din școală.

Citate 
 Zera Corneilious, [când Adam a fugit]: „Pantaloni! Pantaloni! Pantaloni! Pantaloni! Mi-am pierdut pantalonii!”
 Jake, [uitându-se la picioarele sale]: „E vreo problemă în asta?”

Episoade

Note

Legături externe 
 Minisite pe Cartoonnetwork.ro
 Minisite pe Cartoonnetwork.com 
 
 Colegul meu de sală e o maimuță la TV.com 

Seriale de animație
Cartoon Network